Кызылтавская волость (до 1 января 1878 года Аюлинская волость, ещё раньше Коянчи-Тагаевская) — казахская волость сначала в Каркаралинском внешнем округе Области сибирских киргизов, а потом Каркаралинском уезде Семипалатинской области.

История 
Вся группа в числе других казахов Кзылтавской волости раньше жили в Бугылинских горах. В 1824 году в год основание г. Каркаралинск, султан Акмолинского округа Конуркульжа Худайменде вытеснил род Кояншы тагай из Бугылинских гор, откуда группа выселилась на настоящее место, где никого не застала.

Создан в 182Х году. В 1928 году объединен с Кедейской, и Четской волостью в Шетский район.

Приблизительно в 1922 годах к волости были присоединены Белогрудовская, Майузекская и Маутанская волости.

Восстание 
Волость зимой 1832—1833 гг. из Акмолинского округа откочевала к Касыму султану.

Население 

Население составляет подрод Коянчи-Тагай рода Каракесек племени Аргын. Численность кибиток отделении подрода Коянчи-Тагай на 1884 год:
 Танай 350
 Куянчи 200
 Даулет 504
 Султаны Букейхановы 20
 Всего 1074

Общественный Благотворительный Фонд 
В  13.03.2018 зарегистрирован ОБФ «Қояншы-Дәулет-Таңай». Руководитель:Амиров Курмангазы Ашимович.

Курылтай 
2008 году возле села Кызылкой Шетского района прошел курылтай рода.

Генеалогия 

 Аргын — Каракесек — Бошан — Бәйімбет:
 Қояншы
 Дәулет
 Таңай (Тағай)

Представители рода 
 Дулатбеков, Нурлан Орынбасарович (Дәулет-Мәмбетқұл)
 Аубакирова, Жания Яхияевна (Таңай-Қараменде)
 Аубакиров, Яхия Аубакирович (Таңай-Қараменде)
 Медиев, Касымбек Медиулы (Дәулет-Үмбетқұл)
 Адамбеков, Ихлас (Дәулет-Мәмбетқұл)
 Какпан Жиренбайулы (Таңай-Еділбай)
 Аймагамбетов, Асхат Канатович (Таңай-Қараменде)
 Адамбеков, Тилектес Серикбайулы (Таңай-Арықпан-Тастемір).

Территория 

Находилась в Каркаралинского уезда на территории современного Шетского района.
Управляет оною по выбору народа султан Шанхай Ишимов с 26 ноября 1826 года.

Родя ея: Тагаевской. Даулетовской. Куянчинской. Главныя в сих родах старшины они же большею частью и бии: Былгак Дайрабаев,Урман Байарсланов,Тынысбек Джанызаков,Байган Бусурманов,Кадыр Айткелеев.

Имеет зимовые места с волостью. Состоящею из 544 кибиток, расстоянием от приказа в 180 до 250 верстах, по урочищам: Бугулы, до речки Чопана, Тагалы, Кызыл-тау, Аксу, Уртенджал, Уч койташ, Бату-качькан с Койташем, и половине Манатая к Тагалам.

Летние кочевки имеет вся волость совокупно по вершинам речки Сары-су, и вниз по течению Большой Нуры с прилежащими с обеих сторон урочищами, и впадающими в последнюю мелкими речками Кызылкой-су, Байгару, Сулусу, Топар с ручьями до Таповагож? Саза, от приказа за 250 верст.

Главы 
 султан Шанхай Ишимов с 26 ноября 1826 года
 Бөде
 Кайдар Айткелов 1842-~1847~1855 1851 Кадыр Айткелов
 Бий Акжол Жапелов
 1858—1861 вакансия
 1861—1871 неизвестно
 Мокур Жаужанов 1871

Бий и старшины 
Лицами пользовавним званием Биев до 1854 года и в настоящее время пользуются таковыми.
Бий:
 Кадыр Айткелов
 Кочкинбай Кожаберген
 Коталган Бокчин
 Урман Байарыстанов
 Испай Баймурзин

Старшины:
 Дусенбай Чувакпаев
 Урукпай Ботпаев
 Мокур Джаулыкпаев
 Кувандык Исенгельдин

Волостные управители и бии Кызылтавской волости 1872—1916 годы 
На 8 января 1871 года волостным управителем числился Мукур Жаржанов, заместителем волостного — Дюсенбай Чувакбаев. Народные судьи в аулах: Тогонбай Армаков, Жанмухамет Копаев, Кошкумбай Байтасов.

На 13 января 1872 года волость возглавила Серик Бурин и Токсанбай Куржибаев которого позже сменил Урунбай Ботпаев. Народные судьи в аулах: Дюсенбай Чувакбаев, Мананбай Кабанов, Жолдан Акжанов, Косылбек Бадильбеков, Жанмухамет Капауов.

Муллой с 12 июля 1873 года был утвержден Кенгыр Кадыров.

Вместо Серика Бурина волостным управителем в 1875году избрали Коске Алимбаева, скончавшегося 14 февраля 1875 года, заменил его Жолден Акашев. Заместителем назначен Урункай Ботпаев. Народные судьи в аулах: Тамаз Копбурин, Жанмагамбет
Копбаев, Дюсенбай Чувакбаев, Кошкунбай Байтасов, Куанышбек Урункаев, Бекбосын Аблаев.

С 20 декабря 1880 года волость возглавили Жолдан Акжанов и Ескене Алимбаев. Народные судьи в аулах: Сакыр Куйкин, Байпак Капсалямов, Копбатыр Акжанов, Кошкунбай Байтасов, Куанышбек Урункаев, Токуш Жаужанов.

С 17 декабря 1883 года во главе волости Токбай Токсанбаев и Тайжан Абыров. Народные судьи в аулах: Бодык Тоганбаев, Байпак Капсалямов, Бадильбек Акжанов, Кошкумбай Байтасов (уволен за кражу лошадей с 13.10.1885), Куанышбек Орынкаев‚
Камбагер Акжанов (умер 18.06.1885).

С 4 сентября 1887 года волостным был утвержден Байпак Капсапямов, заместителем волостного — Токбай Токсанбаев. Народные судьи в аулах: № 1 — Бодык Тоганбаев (Тасыбаев ?), № 2 — Нурпеис Алимбаев, № 3 — Кошкумбай Байтасов и Дуванбек Бурин (Будин ?), № 4 — Корыбек (?) Акжанов, № 5 — Косылбек Бадильбеков № 6 — Дюсенбай Чувакбаев (умер 24.04.1888), его заменил Турыбек (?) Акжанов.

8 августа 1889 года волость возглавили Майбас Онбаев и Карабек Акжанов. Народные судьи в аулах: № 1 Бодык Тоганбаев (Тасыбаев), № 2 — Нурпеис Алимбаев, № 3 — Кошкумбай Байтасов, № 4 — Нурланбек Букуров, № 5 — Куанышбек Урункаев, № 6 — Торебек Акжанов.

С 22 августа 1892 года волостью руководили Нарымбек Бодыков и Майбас Онбаев. Народные судьи в аулах: № 1 Есенбек Салыкбаев, № 2 — Тайжан Асылов (умер 09.07.1894), № 3 Дуанбек Бурин (Будин?) и Кошкумбай Байтасов, № 4 — Куйлюк Бердыбеков, № 5 — Куанышбек Урункаев,
№ 6 — Торебек Акжанов. Старшиной аула № 4 утвержден Букуров.

С 16 сентября 1895 года волостным стал Токбай Токсанбаев. Народные судьи в аулах: № 1 — Жаксынбек Турсунбеков‚ № 2 — Нурпеис Алимбаев, № 3 — Кошкумбай Байтасов, № 4 — Куюк (?) Бердыбеков, № 5 — Куанышбек Урункаев, № 6 — Турабек Акжалов(?).

С 28 ноября 1898 года волостью руководили Нарымбек Бодуков и Хасен Жолданов. Народные судьи в аулах: № 1 — Сатканкул Сокуров, № 2 — Адамбай Капсалямов, № 3 — Кошкумбай Байтасов, № 4 — Куйлюк Бердыбеков, № 5 — Майбас Онбаев, № 6 — Турабек Акжалов.

С 30 октября 1901 года во главе волости Нарынбек Бодуков и Толебек Бодуков. Народные судьи в аулах: № 1 — Жаксынбек Турсунбеков, № 2 — Токбай Токсанбаев, № 3 — Кошкумбай Байтасов, № 4 — Куюк Бердыбеков, № 5 — Косылбек Кадыров, № 6 — Торебай Бабыкбаев (?).

С 25 января 1905 года волостью руководили АсанбекКарабеков и Хасен Жолдинов. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Толеубек Бодуков и Муса Жанабаев, № 2 — Шакен Алимбаев и Нурпеис Алимбаев, № 3 —— Дуанбек Кошкунбаев и Бадилбек Кошкунбаев, № 4 — Куюк Бердыбеков и Кенжегара Бердыбеков, № 5 — Куанышбек Урункаев и Майбас Онбаев, № 6 -Торебай Бабыкбаев (?) и Тоганбай Дюйсенбаев.

С 12 октября 1907 года волостью руководили Муса Айдабаев (умер 30.02.1911) и заменивший его Адамбай Капсалямов. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Жаксембек Турсынбеков и Сагимбек Турсынбеков, № 2 — Токбай Токсанбаев и Сагандык Айнабеков, № 3 — Канат Кошкумбаев и Кошкумбай Байтасов, № 4 — Куюк Бердыбеков и Нелдыбек (?) Бердыбеков, № 5 — Молдабек Акынбеков (?) и Косылбек Кадыров, № 6- Торебай Бабыкпаев и Раимбек Балыкпаев (?), № 7— Жанбулак Куандыков и Кульсеит Барменев. Старшиной аула № 4 был Батырбек Аманбаев.

С 30 июня 1911 года во главе волости Нарынбек Бодуков и Сагалдык Айнабеков. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Жаксымбек Турсынбеков и Убен Торежанов, № 2 — Ксебай Капсалямов и Рымжан Жалмагамбетов, № 3-Бадилбек Кошкунбаев и Дуанбек Кошкунбаев, № 4 — Куюк Бердыбеков и Жанабек Бастыков, № 5 — Куанбек Урункаев и Жусуп, № 6 — Есенбек Козганбеков и Данышбек Канбатыров, № 7 — Жанбулак Куалдыков и Кульсеит Барменев.

С 9 января 1914 года во главе волости Нарынбек Бодуков. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Сатымкул (?) Сокуров и Ахмет Тибанов, № 2 — Ксебай Капсалямов и Омар Байпаков, № 3 — Актай Бодин (?) и Жолдыбай Сыпытаев, № 4 — Касымбек Жолдинов и Токтабек Бадильбеков, № 5 — Жусуп Куанышбеков и Куанышбек Орункаев, № 6 — Турбек Акжалов (или Акжаов) и Есенбек Козганбеков.

Интересные факты из жизни волости: по приказу Степного губернатора от 13 ноября 1896 года Нарынбек Бодуков был удостоен Почетного халата II разряда, биям Кошкумбаю Байтасову (аул № 3), Байкену Капсалямову (аул № 2) и Карабеку Акжанову (аул № 4) была объявлена благодарность. 9 марта 1906 года бий аула № 2 Шакен Алимбаев был удостоен Почетного халата III разряда. И 13 апреля 1915 года Нарынбек Бодунков, назначенный присяжным заседателем по Кызылтауской волости, был удостоен Почетного халата I разряда.

Нарынбек Бодуков продолжал сбор сведений об археологических ценностях. Древние курганы были отмечены на левом берегу реки Нуры у горы Байгул. Отсюда на запад от зимовки Кулука Булханова был обнаружен высокий вскрытый кургна, вокруг которого хорошо сохранились следы рва. Похожий курган был расположен на левом берегу реки Сарысу у зимовки Кошкумбая Байтасова. На левом берегу реки Талды возле мазара Сиякбая насчитаи 10 курганов с кругами из поставленных на ребро четырёхугольных камней.

1 декабря 1903 года Нарынбек Бодуков был утвержден почетным блюстителем Кызылтауской волостной аульной школы. Ранее, с 10 февраля 1903 года, он был официально уволен с должности волостного управителя и оформлен учителем аульной школы. С августа 1905 года почетным блюстителем Каракемирской русско-киргизской школы Кызылтауской волости стал Аксабек Карабеков.

Телеграмму в Санкт-Петербург 22 июля 1905 года от жителей волости подписал Токабай Таксанбаев. Выборщиками по избранию члена Государственной думы стали Нарынбек Бодуков (аул № 1, 50 лет) и Трусбек Акжалов (аул № 6, 51 год).

26 ноября 1914 года Турбек Акжалов подвергнут административной высылке за скотокрадство.

Делегаты 1917 года 
Уполномоченные (делегаты) от волости на 6 марта 1917 года: Сапаков Рахимбай, Бодуков Нарымбет;

Членами Совета уездного комитета избрать от волостей: Бодуков Нарымбет, Тийтаков Тюлюк;

Административное деление

В Российской Империи 

Делилась на 6 административных аулов в 1898:

в СССР 
Список населенных пунктов (в том числе и аулов-кстау) и схематическая 10-ти верстная карта Казакстана (1928) Но 1 января 1927 года

Примечания 

Волости Семипалатинской области
История административно-территориального деления Казахстана